Murmeltier (aus lat.: mus montis „Bergmaus“) bezeichnet:
 das Alpenmurmeltier (Marmota marmota)
 Murmeltiere (Marmota), eine Gattung der Echten Erdhörnchen

Siehe auch:
 Und täglich grüßt das Murmeltier, eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1993
 Murmel